Кутана () — село в Алданском районе Якутии (Россия). Является центром и единственным населённым пунктом национального наслега Анамы.

География 
Село расположено на берегу реки Алдан, в 580 км от Алдана. Является самым отдаленном поселением района.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Национальный наслег Анамы.

Население 

 Национальный состав
Большинство жителей эвенки.

Инфраструктура 
МКОУ «СОШ № 7 с. Кутана». Музей

Развиты мясо-молочное скотоводство и мясное табунное коневодство, охота.

Транспорт 
Сложное транспортное сообщение: летом — водный транспорт, зимой — зимник.

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Алданского района

Населённые пункты на реке Алдан